Європейський центральний банк () — центральний банк Євросоюзу і Єврозони.

 Електронна книга кодів () — найпростіший з режимів шифрування блочних шифрів.